Leo Beenhakker (født 2. august 1942 i Rotterdam) er en hollandsk fodboldtræner, der har haft adskillige topjobs gennem sin karriere, som både klub- og landstræner. Af nævneværdige jobs kan nævnes landstrænerstillinger for Holland og Polen samt klubstillinger hos AFC Ajax, Feyenoord Rotterdam og Real Madrid.

Beenhakker var chef for Real Madrid i to omgange (1986-1989 og 1992) og førte holdet til tre spanske mesterskaber. Med både Ajax og Feyenoord var han desuden med til at vinde det hollandske mesterskab.

Titler 

Æresdivisionen
 1980 og 1990 med AFC Ajax
 1998 med Feyenoord

Hollands Super Cup
 1999 med Feyenoord

La Liga
 1987, 1988 og 1989 med Real Madrid

Copa del Rey
 1989 med Real Madrid

Supercopa de España
 1988 med Real Madrid

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Fodboldtrænere fra Nederlandene
Fodboldtrænere fra Real Madrid CF
Trænere for Hollands fodboldlandshold
Trænere for Polens fodboldlandshold